Sallent o salt d'aigua
 Toponímia:
 Clot de Sallent, clotada formada en una vall lateral de la Rasa del Pujol a Sallent (Pinell de Solsonès)
 Comtat de Sallent, títol concedit el 1628 a Francesc Soler de Marrades i Gamir, senyor de Sallent
 Font de Sallent, font al terme municipal de Talarn, al Pallars Jussà
 Parc de Sallent
 Pont de Sallent, obra arquitectònica de Susqueda, actualment coberta per les aigües del pantà
 Nuclis de població:
 Sallent o Sallent de Llobregat, vila i municipi del Bages
 El Sallent, nucli de població de Santa Pau, a la Garrotxa
 Sallent (Benifallet), despoblat al municipi de Benifallet, a la comarca del Baix Ebre
 Sallent (Lles), despoblat al municipi de Lles, a la Cerdanya
 Sallent (Pinell de Solsonès), nucli de població al municipi de Pinell de Solsonès
 Sallent de Castellbò, llogaret al municipi de Montferrer i Castellbò, a l'Alt Urgell
 Sallent de Gállego, municipi aragonès
 Sallent de Nargó, poble al municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell)
 Sallent de Sanaüja, antic nom de Sallent (Pinell de Solsonès)
 Sallent de Xàtiva o Sellent, municipi de la Ribera Alta
 Edificis:
 Can Sallent, masia de Castellar del Vallès
 Can Sallent (Sant Llorenç Savall), masia al municipi de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental)
 Casa Ramona Sallent, edificació de La Garriga (Vallès Oriental)
 Castell de Sallent (Pinell de Solsonès), torre de guaita al nucli de Sallent (Pinell de Solsonès)
 Castell de Sallent, edifici a la vila de Sallent (Bages)
 Mas Sallent, masia d'Olost (Osona)
 Hidrografia:
 Sallents o salts d'aigua
 Salt de Sallent, salt d'aigua al terme municipal de Rupit i Pruit (Osona)
 La Sallent, salt d'aigua al terme municipal de la Vall de Boí (Alta Ribagorça)
 Cursos d'aigua
 Rasa del Sallent, torrent afluent per la dreta de la riera de Navel, que discorre pels municipis de Capolat, l'Espunyola i Montclar, al Berguedà
 Riu Sallent
 Riu de Sallent, afluent del Xúquer
 Riu de Sallent (Alt Urgell)
 Riera de Sallent, corrent fluvial que es forma en confluir la Rasa del Puit amb la Rasa del Torrent 
 Riera de Sallent (la Garrotxa), afluent de capçalera del Gurn a la Garrotxa 
 Riera de Sallent (Maresme), curs fluvial al Maresme
 Riera de Sallent (Solsonès), curs fluvial al Solsonès

 Biografies:
 Eugeni Sallent i Garriga, director de Televisió de Catalunya entre el 2012 i el 2016
 Àngel Sallent i Gotés, farmacèutic, botànic i lingüista
 Eduard Sallent i Peña, comissari dels Mossos d'Esquadra
 Joan Sallent i Prat, impressor i fundador de la Impremta Sallent de Sabadell
 Josuè Sallent Rivas, físic i polític

 Miscel·lània:
 Sallent (heràldica), quadrúpede rampant amb les potes anteriors juntes i alçades
 Centre d'Esports Sallent, club català de futbol de la ciutat de Sallent, al Bages 
 Educa Sallent, empresa de jocs de taula amb seu a Sabadell, entre 1967 i 2001